Cet article présente la liste des villes du Paraguay.

Villes du Paraguay de plus de  habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

 Direction général des statistiques
 City Population 

Paraguay
Liste en rapport avec le Paraguay